Бока дел Аројо има више значења:

 Бока дел Аројо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Бока дел Аројо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бока дел Аројо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику